Stoltenhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Stoltenhoff (1879–1953), deutscher protestantischer Theologe und Generalsuperintendent der Rheinprovinz

Siehe auch:
 Stoltenhoff Island, unbewohnte Insel im Südatlantik (benannt nach den Brüdern Gustav und Friedrich Stoltenhoff, die zwischen 1871 und 1873 vergeblich versuchten, auf der nordwestlich gelegenen Inaccessible Island zu siedeln)